Alcañices (på  spanska Alcañices) är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zamora och regionen Kastilien och Leon, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är .

Historia
I detta samhälle undertecknades den 12 september 1297 o fördraget i Alcanizes, som i stort fastställde de nuvarande portugisiska gränserna och uppdelningen av Östasien mellan Spanien och Portugal. Undertecknare var Dionysius I av Portugal och Ferdinand IV av Spanien.

Källor 

Indelningar i Kastilien och Leon